Cacabelos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cacabelos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cacabelos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar